John B. Kelly kan syfta på:

* John B. Kelly senior (1889–1960), amerikansk roddare
 John B. Kelly junior (1927–1985), amerikansk roddare